Влади́мир Петро́вич Ушако́в () — советский государственный и партийный деятель, первый секретарь Курганского горкома КПСС (1975—1985).

Биография 
Владимир Петрович Ушаков родился 10 августа 1932 года на хуторе Огарев Краснофлотского сельсовета Петропавловского района Центрально-Чернозёмной области, ныне хутор входит в состав Краснофлотского сельского поселения Петропавловского района Воронежской области.

В годы Великой Отечественной войны с 9-летнего возраста начал работать в колхозе. Труженик тыла.

После окончания в 1955 году Ростовского института инженеров железнодорожного транспорта работал помощником машиниста паровоза, затем инженером по ремонту паровозов в локомотивном депо станции Курган.

С 1956 по 1961 год работал на комсомольской работе:
 1956—1958 — секретарь узлового комитета комсомола станции Курган.
 В 1958 году вступил в КПСС.
 1958—1959 — заместитель заведующего отделом комсомольских организаций Курганского обкома ВЛКСМ.
 1959—1961 — первый секретарь Курганского горкома ВЛКСМ.

После окончания в 1963 году Высшей партийной школы при ЦК КПСС работал на партийной работе:
 1963—1964 — инструктор отдела партийных органов Курганского промышленного обкома КПСС.
 1964—1965 — инструктор отдела партийных органов Курганского обкома КПСС.
 1965—1966 — инспектор Курганского областного комитета партийно-государственного контроля.
 1966—1971 — второй секретарь Октябрьского райкома КПСС г Кургана.
 1971—1975 — первый секретарь Советского райкома КПСС г. Кургана.
 1975—1985 — первый секретарь Курганского горкома КПСС.

14 июня 1982 года Указом Президиума Верховного Совета СССР Курган награждён орденом Трудового Красного Знамени в связи с 200-летием получения статуса города и за успехи в народном хозяйстве.

 В августе 1985 года был избран секретарем областного совета профсоюза. Более 15 лет проработал заместителем председателя Федерации профсоюзов Курганской области.
 С 1995 года возглавлял в Курганской области общественно-политическое движение профсоюзов «Союз труда».

Решением Курганской городской Думы от 5 июля 2006 г. № 211 за личный вклад в социально-экономическое развитие города Кургана, активную просветительскую и общественную деятельность присвоено звание «Почетный гражданин города Кургана» Ушакову Владимиру Петровичу — председателю ветеранской организации «Объединение организаций профсоюзов Курганской области».

Неоднократно избирался депутатом районного и городского Советов народных депутатов, был делегатом XXV и XXVI съездов КПСС, членом исполкома городского Совета народных депутатов, членом бюро обкома КПСС.

Владимир Петрович Ушаков умер 6 июля 2012 года в городе Кургане Курганской области. Похоронен на кладбище села  Кетовского сельсовета Кетовского района Курганской области, ныне село — административный центр Кетовского муниципального округа той же области.

Награды 
 Орден Трудового Красного Знамени, дважды
 Пять медалей
 в том числе: Юбилейная медаль «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль ФНПР «100 лет профсоюзам России»
 Нагрудный знак ФНПР «За активную работу в профсоюзах»
 Звание «Почётный гражданин города Кургана», 5 июля 2006 года
 Нагрудный знак ФНПР «За заслуги перед профдвижением России», июнь 2012, получить знак лично он уже не успел

Семья 
 Жена Мария Николаевна (15 апреля 1932 — 15 августа 2012) — работала преподавателем
 Сыновья Валерий (умер при жизни отца) и Андрей

Примечания 

Почётные граждане Кургана
Выпускники Ростовского государственного университета путей сообщения
Профсоюзные деятели СССР
Профсоюзные деятели Российской Федерации
Делегаты XXV съезда КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС
Функционеры ВЛКСМ
Выпускники Высшей партийной школы при ЦК КПСС
Депутаты Курганского городского совета
Депутаты районных (в городах) советов СССР
Члены Курганского обкома КПСС
Первые секретари районных (в городах) комитетов КПСС
Первые секретари Курганского горкома КПСС